A expressão Roadrunner pode se referir a:

Roadrunner Records
IBM Roadrunner

Desambiguação